La Coppa di Turchia 2001-2002 è la 17ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le dodici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2001-2002.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2001-2002
Coppa del Presidente 2001

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile